Der Grand Prix Hassan II 2019 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. April 2019 in Marrakesch stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Houston die US Men’s Clay Court Championship gespielt, welche genau wie der Grand Prix Hassan II zur Kategorie ATP Tour 250 zählte.

Vorjahressieger war im Einzel Pablo Andújar, im Doppel Nikola Mektić und Alexander Peya.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 524.340 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 586.140 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 7. April 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 133 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 125 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 109 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Marrakesch